Bolbliksem (natuurverschijnsel)
 Bolbliksem (boek), een boek van Anthony Horowitz